Macnab je priimek več oseb:
 John Francis Macnab, britanski general
 Geoffrey Alex Colin Macnab, britanski general